La saison 2021-2022 de Primera División RFEF est la première édition de la nouvelle troisième division. Elle succède à la Segunda División B, comme troisième division. La compétition débute le  et s'achève le .

En fin de saison, le premier de chaque groupe est promu en Segunda División alors que les équipes classés entre la  et la  de chaque groupe disputent les barrages pour déterminer les deux autres équipes promues. En bas de classement, les cinq derniers de chaque groupe sont relégués et remplacés par les dix meilleurs formations de Segunda División RFEF.

Équipes participantes

Localisation

Participants 
Un total de 40 équipes participent au championnat, trente-six d'entre-elles sont issues de Segunda División B, l'ancienne troisième division, auxquelles s'ajoutent quatre relégués de deuxième division. Les 40 équipes participantes sont réparties en deux groupes de vingt équipes.

Légende des couleurs

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de fair-play.

Groupe 1

Classement

Matchs 

 Les adversaires de l'Extremadura UD se voient attribuer une victoire par forfait 2-0 depuis la .

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue.

En exposant rouge, le nombre de matches de retard pour les équipes concernées.

Résultats par match

Groupe 2

Classement

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue.

En exposant rouge, le nombre de matches de retard pour les équipes concernées.

Résultats par match

Barrages de promotion 
Le  au  de chaque groupe prennent part aux barrages en match unique. Le  affronte le  de l'autre groupe tandis que le  affronte le  de l'autre groupe. En cas d'égalité dans les prolongations, l'équipe la mieux classée est la gagnante. Les deux vainqueurs des barrages obtiennent une place dans la division supérieure la saison suivante.

Demi-finales

Finales

Finale des champions 
Les équipes classées à la première place de chaque groupe s'affrontent, sur terrain neutre et en un seul match, pour déterminer le champion de la Primera División RFEF. Le vainqueur de ce match se qualifie directement pour le deuxième tour de la Coupe du Roi.

Statistiques

Meilleurs buteurs

Équipes qualifiées pour la Coupe d'Espagne 
Les cinq premiers de chaque groupe, à l'exclusion des équipes filiales, sont qualifiées pour la prochaine édition de la Coupe d'Espagne. La place des filiales est occupée par les équipes les mieux classées suivantes. Les équipes qualifiées sont les suivantes :

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

2021-2022
Espagne M3
Football M3
Espagne M3